Sarp – miejscowość we Francji
 Stowarzyszenie Architektów Polskich